Эрик Оума Отейно (; 27 сентября 1996, Найроби, Кения) — кенийский футболист, защитник. Игрок национальной сборной.

Карьера

Клубная 
Начинал играть в футбол на родине в одном из ведущих клубов страны "Гор Махие". В январе 2017 года переехал в Европу, где он заключил контракт с грузинским "Колхети-1913". Через год защитник перебрался в албанский "Кастриоти", однако дебюта в нем кениец не дождался. Он отправился в шведский "Васалунд", а в начале 2020 года африканец пополнил состав АИКа.

В сборной 
За сборную Кении Эрик Оума дебютировал 29 мая 2016 года в товарищеском матче против Танзании, завершившемся со счетом 1:1. Летом 2019 года защитник вместе со своей национальной командой принял участие в розыгрыше Кубке африканских наций в Египте.

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте ФК АИК  

Футболисты Кении
Игроки сборной Кении по футболу
Игроки ФК «Гор Махиа»
Игроки ФК «Колхети-1913»
Игроки ФК «Васалундс»